MYO1G () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 018 амінокислот, а молекулярна маса — 116 442.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як адаптивний імунітет, імунітет, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну, ліпідами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки